een gemeente in Chili, zie Puyehue (Chili)
 een vulkaan in Chili, zie Puyehue (vulkaan)
 een meer in Chili, zie Lago Puyehue